Anthony Taylor peut désigner :
  (1954-), évêque américain ;
  (1965-), joueur américain de basket-ball ;
 Anthony Taylor  (1978-), arbitre anglais de football.

Voir aussi